Lussan (Gard)
 Lussan (Gers)
 Fons-sur-Lussan